Cia steht für:

 Cia (Calice Ligure), Ort in Calice Ligure, Region Ligurien, Italien
 Campylobacter invasion antigenes, Proteine, die Campylobacter befähigen, in Zellen einzudringen

Cia oder Cía ist der Familienname folgender Personen:
 Evelio Díaz Cía (1902–1984), kubanischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof
 Mauro Cía (1919–1990), argentinischer Boxer und Filmschauspieler
 Michael Cia (* 1988), italienischer Fußballspieler

CIA steht für:
 Central Intelligence Agency, US-amerikanischer Auslandsnachrichtendienst
 Certified Internal Auditor, Zertifizierung für interne Revisoren
 Flughafen Rom-Ciampino, italienischer Verkehrsflughafen (IATA-Code)
 Cité Internationale des Arts Paris, Atelier- und Wohnkomplex für studierende Künstler in Paris
 City Initiative Augsburg, Verein zur Förderung der Stadtentwicklung der Stadt Augsburg
 Chemical Index of Alteration, Index für Verwitterungsstadien von Feldspäten
 Chemical Industries Association Ltd, Verband der chemischen Industrie in Großbritannien
 Commission International Anarchiste, internationale anarchistische Kommission, London (um 1958)
 Commission Internationale d’Aérostation, Ballon-Kommission der FAI, siehe Fédération Aéronautique Internationale #Luftsport-Kommissionen
 Competitive Innovation Advantage, komparativer Konkurrenzvorteil, siehe Alleinstellungsmerkmal
 Complex Interface Adapter, I/O-Chip, siehe MOS Technology CIA
 Confederazione Italiana Agricoltori, italienischer Landwirtschaftsverband
 Conseil international des archives, siehe Internationaler Archivrat
 Convention de l'Industrie de l'Azote, internationales Stickstoffkartell, siehe  Deutsches Stickstoff-Syndikat
 Corpus Inscriptionum Atticarum, Sammlung antiker griechischer Inschriften aus Attika
 Culinary Institute of America, bekannteste Kochschule der USA

C. I. A. steht für:
 C.I.A. (Band), kurzlebige deutsche Punkband (1998)

CiA steht für:
 CAN in Automation, Verein für Standardisierung

cia steht für:
 Cia-Cia, malayo-polynesische Sprache in Indonesien (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Chia

Abkürzung